Antieke tempel kan verwijzen naar:

 een tempelgebouw uit de klassieke oudheid, zie: Griekse tempel of Romeinse tempel
 De Tholos in het Sanssoucipark in Potsdam, die de naam Antieke tempel draagt, zie: Antieke tempel (Sanssouci)